Сен-Поль () — вторая по величине коммуна в заморском департаменте Реюньон. Расположена на западе департамента. Население — 104 519 человек (2017).

В Сен-Поле похоронены такие исторические деятели, как Оливье Левассёр, Леконт де Лиль и Артюр Гримо.

География 
Сен-Поль расположен в 24 километрах к юго-западу от Сен-Дени.

Население

Климат

Галерея

Примечания 

Коммуны заморского департамента Реюньон